Seynsche ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Seynsche, deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Ingeborg Seynsche (1905–1994), deutsche Mathematikerin
 Monika Seynsche, deutsche Hörfunkjournalistin